Magny ist der Familienname folgender Personen:
 Colette Magny (1926–1997), französische Sängerin
 Herby Magny (* 1997), Fußballspieler (Turks- und Caicosinseln)

Magny ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Magny (Eure-et-Loir), Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Magny (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin
 Magny (Yonne), Gemeinde im Département Yonne
 Le Magny (Indre), Gemeinde im Département Indre
 Le Magny (Vosges), Ortsteil der Gemeinde Fontenoy-le-Château im Département Vosges
 Les Magny, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Magny, Ortschaft in der Gemeinde Prévessin-Moëns im Département Ain
 Magny, Ortschaft in der Gemeinde Moye im Département Haute-Savoie

mit Namenszusatz:
 Magny-Châtelard, Gemeinde im Département Doubs
 Magny-Cours, Gemeinde im Département Nièvre
 Magny-Danigon, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Magny-en-Bessin, Gemeinde im Département Calvados
 Magny-en-Vexin, Gemeinde im Département Val-d’Oise
 Magny-Fouchard, Gemeinde im Département Aube
 Magny-Jobert, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Magny-la-Campagne, Gemeinde im Département Calvados
 Magny-la-Fosse, Gemeinde im Département Aisne
 Magny-Lambert, Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Magny-la-Ville, Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Magny-le-Désert, Gemeinde im Département Orne
 Magny-le-Freule, Gemeinde im Département Calvados
 Magny-le-Hongre, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Magny-lès-Aubigny, Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Magny-les-Hameaux, Gemeinde im Département Yvelines
 Magny-lès-Jussey, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Magny-lès-Villers, Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Magny-Lormes, Gemeinde im Département Nièvre
 Magny-Montarlot, Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Magny-Saint-Médard, Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Magny-sur-Tille, Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Magny-Vernois, Gemeinde im Département Haute-Saône

Weitere geografische Namen:
 Magny (Moselle), Stadtteil von Metz im Département Moselle
 Kanton Magny-en-Vexin im Département Val-d’Oise

Siehe auch:
 Magni